Adduction peut désigner :
 adduction, en anatomie fonctionnelle, un mouvement se rapprochant du plan médian.

Voir aussi 
 Adduction d'eau, l'ensemble des techniques permettant d'amener l'eau depuis sa source vers son lieu de consommation
 Adduction d'une ligne téléphonique souterraine, le fait de prévoir, pendant la phase de construction, des gaines techniques et des passages horizontaux permettant la pose de câbles, depuis la maison jusqu'au point de raccordement du réseau